Сан Мартин може да се отнася до:

 Хосе де Сан Мартин – генерал, водач на въстание за независимост в Южна Америка, национален герой на Аржентина, Чили и Перу,
 Сан Мартин (база) – аржентинска база в Антарктида,
 Сан Мартин (броненосен крайцер) – аржентински ВМС,
 Сан Мартин (департамент) – департамент в Аржентина,
 Сан Мартин (езеро) – езеро в Аржентина,
 Сан Мартин де Сан Хуан – футболен отбор от Аржентина,
 Сан Мартин (регион) – регион в Перу,
 Сан Мартин (вулкан) – неактивен вулкан в Мексико,
 90 средно училище „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – училище в София.